Флаг городского округа Ве́рхняя Тура́ Свердловской области Российской Федерации.

Герб и флаг Городского округа Верхняя Тура являются основными опознавательно-правовыми знаками Городского округа Верхняя Тура, составленными и употребляемыми в соответствии с правилами геральдики и вексиллологии. Герб и флаг служат символом Городского округа Верхняя Тура как центра городского округа, символами единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 2 сентября 2002 года как флаг «муниципального образования город Верхняя Тура» (после муниципальной реформы — «Городской округ Верхняя Тура») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1070. 21 июля 2007 года вышло новое Положение о флаге городского округа.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное четырьмя вертикальными полосами: синей, белой и синей (обе волнообразные), и снова белой. Первые три полосы, равные по своему наибольшему размеру, занимают в совокупности 1/5 от длины полотнища».

Обоснование символики 
Синие волнообразные полосы означают собой реку Тура, давшую название городу, а также мирное небо.

Скрещённые пушечные стволы поверх зубчатого колеса и три расходящихся от центра пламени, символизируют собой издавна, и по сей день бытующее производство, составляющие славу городу.

Примечания 

Флаги с изображением пушки
Флаги с изображением пламени
Флаги, содержащие зубчатое колесо